DAF, Daf eller DAFF er akronymer, der kan have forskellige betydninger:

 Danmarks Aktive Forbrugere
 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund – interesseorganisation i Danmark for amerikansk fodbold.
 Dansk Asbestforening – en brancheforening
 Dansk Astrologforening
 Dansk Atletik Forbund
 Dansk Artist Forbund
 Danmarks Automobilforhandler Forening – også skrevet "D·A·F"
 Dansk Arbejdsmandsforbund – et forbund senere kendt som Specialarbejderforbundet i Danmark (SID)
 DESIGN AGAINST FUR – er en årlig international designkonkurrence, der skal vise modstand mod pels
 DAF (bilmærke) – en nederlandsk lastbil- og tidligere også personbilfabrik
 Delivered At Frontier – en standardleveringsbetingelse
 Dansk Aktionærforening
 Deutsch Amerikanische Freundschaft – et tysk elektropunk band